Луис Перейра да Силва:
 Перейра да Силва, Луис Фернандо (род. 1985) — бразильский футболист, нападающий.
 Перейра да Силва, Луис Робсон (род. 1974) — бразильский футболист, нападающий.